Der TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2015 war die 9. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Istanbul. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2015.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den TEB BNP Paribas İstanbul 2015 fand am 19. und 20. Juli 2015 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Istanbul